John Purser (né en 1942), compositeur, musicologue, dramaturge et historien écossais.
 Olive Purser (1886-1973), étudiante irlandaise de Trinity College Dublin.
 Shannon Purser (née en 1997), actrice américaine.
 Toby Purser (1974-), chef d'orchestre anglais.
 Sarah Henrietta Purser (née en 1848), artiste peintre irlandaise.